Петельский () — польская фамилия. Известные носители:

 Петельский, Чеслав (1992—1996) — польский кинорежиссёр.
 Петельский, Януш (род. 1957) — польский кинорежиссёр.

Петельская 
 Петельская, Эва (1912–1993) — польская кинорежиссёр и сценарист.